Cet article recense les églises dédiées à saint Aubin.

Belgique 
 Église Saint-Aubin de Lavacherie, (Province du Luxembourg)
 Cathédrale Saint-Aubain de Namur
 Église Saint-Aubin de Bellevaux, (Province de Liège)

France

Aquitaine 
 Gironde :
 Église Saint-Aubin, Latresne
 Église Saint-Aubin, Saint-Aubin-de-Médoc
 Landes :
 Église Saint-Aubin, Saint-Aubin

Basse-Normandie 
 Calvados :
 Église Saint-Aubin, Acqueville
 Église Saint-Aubin, Auquainville
 Église Saint-Aubin, Fontenay-le-Pesnel
 Église Saint-Aubin, Saon
 Église Saint-Aubin, Vieux-Pont-en-Auge
 Manche:
 Eglise Saint-Aubin, Saint-Aubin-du-Perron
 Orne :
 Église Saint-Aubin, Saint-Aubin-de-Bonneval

Bourgogne 
 Saône-et-Loire :
 Église Saint-Aubin, Saint-Aubin-sur-Loire

Bretagne 
 Ille-et-Vilaine :
 Église Saint-Aubin en Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle, Rennes
 Église Saint-Aubin, Saint-Aubin-d'Aubigné
 Église Saint-Aubin, Saint-Aubin-des-Landes
 Église Saint-Aubin, Saint-Aubin-du-Pavail
 Morbihan :
 Église Saint-Aubin, Plumelec

Centre-Val de Loire 
 Indre :
 Église Saint-Aubin, Crevant
 Loiret :
 Église Saint-Aubin, Gaubertin
 Église Saint-Aubin, La Ferté-Saint-Aubin

Grand Est 
 Meuse :
 Église Saint-Aubin, Saint-Aubin-sur-Aire
 Église Saint-Aubin, Sauvoy

Haute-Normandie 
 Eure :
 Église Saint-Aubin, Pacy-sur-Eure
Seine-Maritime :
Eglise Saint-Aubin, Avremesnil

Île-de-France 
 Essonne :
 Église Saint-Aubin, Authon-la-Plaine
 Église Saint-Aubin, Villeconin
 Seine-et-Marne :
 Église Saint-Aubin d'Ozouer-le-Repos, Aubepierre-Ozouer-le-Repos
 Val-d'Oise :
 Église Saint-Aubin, Ennery
 Yvelines :
 Église Saint-Aubin, Limay

Midi-Pyrénées 
 Gers :
 Église Saint-Aubin, Le Houga
 Haute-Garonne :
 Église Saint-Aubin, Toulouse

Pays de la Loire 
 Loire-Atlantique :
 Collégiale Saint-Aubin, Guérande
 Maine-et-Loire :
 Église Saint-Aubin, La Pellerine
 Église Saint-Aubin, Les Ponts-de-Cé
 église Saint-Aubin, Segré
Église Saint-Aubin, Trêves (commune de Chenehuute-Trêves-Cunault) 
 Église Saint-Aubin, Turquant
 Mayenne :
 Église Saint-Aubin, Loigné-sur-Mayenne
 Sarthe :
 Église Saint-Aubin, Bazouges-sur-le-Loir
 Église Saint-Aubin, Pincé
 Église Saint-Aubin, Saint-Aubin-des-Coudrais

Languedoc-Roussillon
Hérault :
Église Saint-Aubin, Aumes

Picardie 
Aisne

Le clocher de l'Église Saint-Aubin de Rozet-Saint-Albin, construit au  siècle est inscrit au titre des monuments historiques en 1932.
 Oise :
 Église Saint-Aubin, Breuil-le-Sec
 Église Saint-Aubin, Cauffry
 Église Saint-Aubin, Saint-Aubin-sous-Erquery
 Somme :
 Église Saint-Aubin de Boëncourt, Béhen

Saint-Aubin